Natacha er en tegneserie skabt af den belgiske tegneserieforfatter og -tegner François Walthéry. Serien handler om den blonde stewardesse Natacha og hendes ven og kollega Walter. Hun er helten af de to, hun er nok af bløde værdier, men når det gælder kan hun slå hårdt. Hun er klog og hurtigttænkende, men kan dog godt fnise, når Walter dummer sig. Han er udpræget klodset, lidt dum og kujonagtig. Men han kan så godt tage affære, når hun er i fare.

Albumserien Natacha 
Natacha-albummer udgivet på dansk. Albummerne er sorteret efter den danske udgivelsesrækkefølge. Tallet i parentesen angiver nummeret i oprindelseslandet, efterfulgt af origialtitlen. Nr. 1-13 er udgivet af Interpresse, nr. 14-19 af Carlsen og fra nr. 20 af Cobolt.

Farlig mission (4, Un trone pour Natacha)
Diamanter til Marty (3, La mémoire de métal)
Dobbeltspil (5, Double Vol)
Den 13. apostel (6, Le treizième apôtre)
Den gale maharaja (2, Natacha et le Maharadjah)
Mona Lisa (7, L'hôtesse et Monna Lisa)
Hovedjægernes land (1, Natacha hôtesse de l'air)
En UFO i søgeren (8, Instantanés pour Caltech)
Robotternes overmand (9, Les machines incertaines)
Uhyret på øen (10, L'île d'outre monde)
Det store væddemål (11, Le grand pari)
Den blinde passager (12, Les culottes de fer)
Himlens nomader (13, Les nomades du ciel)
Hologrammernes herre (14, Cauchemirage) 
Gapetos bælte (15, La ceinture de cherchemidi)
Den blonde engel (16, L'Angel Blond)
Den sorte enke (17, La Veuve Noire)
Dinosaurerne kommer! (18, Natacha et les dinosaures)
Klippehavet (19, La Mer de Rochers)
Atol 66 (20, Atol 66)
Fortidens øjne (21, Le Regard du passé)
Den Blå Spurvehøg (22, L’Épervier bleu)
På sporet af Den Blå Spurvehøg (23, Sur les traces de l'Épervier Bleu)

Bogserien Natacha – De samlede eventyr 
Fem indbundne bøger med indholdet fra de første 13 album og en hel del ekstramateriale.
 Panik om bord! 
 Kurs mod eventyret  
 Rejser på tværs af tiden 
 Adgangskort til Helvede 
 Jernbukser og luskebukser

Kilder 
 Natacha på bibliotek.dk
 François Walthéry på minetegneserier.no
 Natacha på bedetheque.com

Tegneseriefigurer
Tegneserier fra Belgien